On Stage (álbum de Elvis Presley)
 On Stage (álbum de Jorge Ben Jor)
 On Stage (álbum de Rainbow)
 On Stage (álbum de The Exploited)

Desambiguação